El término majorana puede referirse a:
 el nombre común del género Origanum, hierbas aromáticas de la familia Lamiaceae.
 Ettore Majorana (1906-1938), físico italiano.
 el fermión y la ecuación de Majorana, debidas al físico anterior.